Enrique de Brunswick-Luneburgo (del latín Henricus; 1355-14 de octubre de 1416), duque de Brunswick-Luneburgo, llamado Enrique el Apacible, fue príncipe de Luneburgo desde 1388 a 1409, junto con su hermano Bernardo I de Brunswick-Luneburgo, desde 1400 hasta 1409 fue también príncipe de  Wolfenbüttel, y desde 1409 hasta su muerte, el único príncipe de Luneburgo.

Enrique era el cuarto hijo de Magnus II de Brunswick-Luneburgo. Él participó en la persecución de los asesinos de su hermano Federico I de Brunswick-Luneburgo, rey de romanos electo después de 1400. Enrique asoló el Eichsfeld, una posesión del arzobispo de Maguncia, quien era sospechoso de estar involucrado en el asesinato. Sólo en 1405, se ratificó una paz entre Brunswick-Lüneburg y el arzobispado.

En 1404, Enrique fue secuestrado por Bernardo VI de Lippe, cuando pagó el rescate, fue liberado, y más tarde, con el apoyo del rey Roberto del Sacro Imperio Romano Germánico, se vengó de Bernardo.

Después de la muerte de Gerardo de Schleswig, quien era marido de la hermana de Enrique, la reina Margarita I de Dinamarca trató de tomar el control de Schleswig, pero Enrique, junto con Holstein, defendieron Schleswig con éxito.

Familia 

Enrique se casó con Sofía (muerta en 1406), hija de Vartislaw VI de Pomerania, en 1388. Los hijos fueron los siguientes:
 Guillermo el Victorioso (c. 1392-1482)
 Catalina de Brunswick-Lüneburg (1395-1442), casada con Federico I de Sajonia

Enrique se casó con Margarita (c. 1389-1471), hija de Herman II, Landgrave de Hesse, en 1409. Tuvieron un hijo conocido:

 Enrique el Pacífico (duque de Brunswick-Lüneburg) (c. 1411-1473)

Ancestros

Vesase también 

 Anexo:Gobernantes del principado de Brunswick-Wolfenbüttel

Referencias
 Zedlers Universal-Lexicon, vol. 12, p. 775-776 (en alemán).
  (en alemán).

Enlaces externos 

Duques de Brunswick-Luneburgo del siglo XIV (casa de Welf)
Duques de Brunswick-Luneburgo del siglo XV (casa de Welf)

Príncipes de Luneburgo del siglo XIV (casa de Welf)
Príncipes de Luneburgo del siglo XV (casa de Welf)
Príncipes de Wolfenbüttel del siglo XV